Slovo Arábie může znamenat:
Arabský poloostrov v tradičním pojetí pojmu
Arabský svět – všechny arabské země, tedy Arabský poloostrov a arabské země severní Afriky
Arabia Petraea – římská provincie